Istarska županija, Hrvatska:
 Žužići (Tinjan), naselje u općini Tinjan
 Žužići (Višnjan), naselje u općini Višnjan